Turbo51 — это компилятор для языка программирования Pascal, для семейства микроконтроллеров Intel MCS-51 (8051).

Он имеет синтаксис Borland Turbo Pascal 7, в том числе, поддерживает объектно-ориентированное программирование. Компилятор написан на языке Object Pascal и разработан на Delphi.

В 1980 году Intel представила 8051 как первый член семейства процессоров MCS-51. Сегодня десятки предприятий производят сотни разновидностей указанного семейства микроконтроллеров со множеством изменений и добавлений, расширяющих возможности семейства. Поэтому архитектура микроконтроллеров по-прежнему вызывает интерес у профессионалов и любителей. Для микроконтроллеров MCS-51 существует множество С-компиляторов, но совсем немного компиляторов Pascal.

Turbo51 создавался как бесплатный компилятор, который работает так же быстро, как Turbo Pascal, использует тот же синтаксис и генерирует высококачественный оптимизированный код.

Автор компилятора — Игорь Фуна, Словения.

Диалект языка 
Turbo51 использует диалект языка Borland Turbo Pascal 7. Синтаксис был расширен некоторыми конструкциями для поддержки особенностей микроконтроллеров MCS-51.
Var   RS485_TX: Boolean absolute P3.2;
      I2C.SDA:   Boolean absolute P3.7;
      I2C.SCL:   Boolean absolute P3.4;

      EEPROM_Data:    TEEPROM_Data XDATA absolute 0;

      ModuleAddress:  Byte;
      RX_LedTimer:    Byte;
      TX_LedTimer:    Byte;

      SavedOutput:    TOutputData IDATA;
      OutputsAuxData: Array [1..8] of Byte IDATA;

Особенности 

 Консольное приложение Win32
 Быстрый однопроходный оптимизирующий компилятор
 Синтаксис Borland Turbo Pascal 7
 Полная поддержка плавающей точки
 Смешанное программирование на Pascal и ассемблере
 Полное использование банков регистров
 Расширенный многопроходный оптимизатор
 «Умный» компоновщик
 Генерирует компактный высококачественный код
 Форматы выходных файлов: Binary, Intel HEX, OMF51

Пример программы «Hello World» 

Исходный текст программы:

Program HelloWorld;

Const
 Osc      = 22118400;
 BaudRate = 19200;

 BaudRateTimerValue = Byte (- Osc div 12 div 32 div BaudRate);

Var SerialPort: Text;

Procedure WriteToSerialPort; Assembler;
Asm
  CLR   TI
  MOV   SBUF, A
@WaitLoop:
  JNB   TI, @WaitLoop
end;

Procedure Init;
begin
  TL1  := BaudRateTimerValue;
  TH1  := BaudRateTimerValue;
  TMOD := %00100001;    { Timer1: no GATE, 8 bit timer, autoreload }
  SCON := %01010000;    { Serial Mode 1, Enable Reception }
  TI   := True;         { Indicate TX ready }
  TR1  := True;         { Enable timer 1 }

  Assign (SerialPort, WriteToSerialPort);
end;

begin
  Init;
  Writeln (SerialPort, 'Hello world!');
end.

Текст откомпилированной программы на ассемблере:

; Turbo51 version 0.1.3.10, Copyright 2000 - 2011 Igor Funa

$REGISTERBANK (0)

_CODE         SEGMENT  CODE
_CONST        SEGMENT  CODE
_DATA         SEGMENT  DATA

              EXTRN    DATA  (CurrentIO)
              EXTRN    IDATA (StackStart)

              EXTRN    CODE  (sysWriteStr_CODE)
              EXTRN    CODE  (sysWriteLine)

; Program HelloWorld;
; 
; Const

RSEG _CONST

;  Osc      = 22118400;
;  BaudRate = 19200;
; 
;  BaudRateTimerValue = Byte (- Osc div 12 div 32 div BaudRate);
; 
; Var SerialPort: Text;

RSEG _DATA

SerialPort:                     DS       4

; 
; Procedure WriteToSerialPort; Assembler;

RSEG _CODE

USING 0

WriteToSerialPort:
; Asm
;   CLR   TI
              CLR       SCON.1

;   MOV   SBUF, A
              MOV       SBUF, A

; @WaitLoop:
L_001D:
;   JNB   TI, @WaitLoop
              JNB       SCON.1, L_001D

; end;
              RET

; 
; Procedure Init;

Init:
; begin
;   TL1  := BaudRateTimerValue;
              MOV       TL1, #$FD

;   TH1  := BaudRateTimerValue;
              MOV       TH1, #$FD

;   TMOD := %00100001;    { Timer1: no GATE, 8 bit timer, autoreload }
              MOV       TMOD, #$21

;   SCON := %01010000;    { Serial Mode 1, Enable Reception }
              MOV       SCON, #$50

;   TI   := True;         { Indicate TX ready }
              SETB      SCON.1

;   TR1  := True;         { Enable timer 1 }
              SETB      TCON.6

; 
;   Assign (SerialPort, WriteToSerialPort);
              MOV       SerialPort, #LOW  (WriteToSerialPort)
              MOV       SerialPort+1, #HIGH (WriteToSerialPort)

; end;
              RET

RSEG _CONST

C_0071:                         DB        12, 'Hello world!'

CSEG AT $0000

HelloWorld:
; 
; begin
              MOV       SP, #StackStart-1

;   Init;
              LCALL     Init

;   Writeln (SerialPort, 'Hello world!');
              MOV       CurrentIO, SerialPort
              MOV       CurrentIO+1, SerialPort+1
              MOV       DPTR, #C_0071
              MOV       R6, #0
              LCALL     sysWriteStr_CODE
              LCALL     sysWriteLine

; end.
L_0017:
              SJMP      L_0017

              END

Интегрированная среда разработки

MC-51 

Интегрированная среда разработки для микроконтроллеров 8051.

MC-51 содержит:

 Текстовый редактор с подсветкой синтаксиса для создания исходных текстов программ на ассемблере и Паскале;
 Интерфейс к Turbo51 для компилирования с Паскаля;
 Интерфейс к ASEMW для ассемблирования;
 Комплексный симулятор и отладчик для всех основных функций, включая таймеры и последовательный интерфейс;
 Терминальное окно для общения с монитором программы в микроконтроллере и загрузки программ в память микроконтроллера в формате Intel Hex;
 Модуль флэш-программирования микроконтроллеров Atmel AT89S8252/53 через последовательный интерфейс.

Для компиляции исходных файлов MC-51 использует вызов командной строки программы (ASEMW или Turbo51) с адекватными параметрами. При нажатии на сообщение об ошибке редактор позволяет непосредственно перейти к строке, содержащей ошибку. Встроенный текстовый редактор использует компоненты с открытым исходным кодом SynEdit. Кроме того, многие расширенные функции редактора SynEdit поддерживают подсветку синтаксиса конкретного исходного кода. Многие из этих возможностей могут быть настроены индивидуально пользователем.

МС-51 включает в себя также симулятор/отладчик. С его помощью можно отслеживать выполнение программы без каких-либо аппаратных средств.

См. также 

 Intel 8051
 Borland
 Turbo Pascal

Ссылки 

 
 Turbo51-Начало работы

Языки программирования семейства Паскаля
Компиляторы Паскаля
Объектно-ориентированные языки программирования
Свободные компиляторы и интерпретаторы